Чуга — топоним в России:
 Чуга — деревня в Холмогорском районе Архангельской области;
 Чуга — посёлок в составе Корюковского сельсовета Катайского района Курганской области;
 Чуга — деревня в составе Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области;
 Чуга — река в Архангельской области, приток Пинеги;
 Чуга — река в Якутии, приток Алдана.

См. также 
 Чуга — верхняя одежда жителей Карпат (гуралей, лемков, бойков, гуцулов).